Molekulska formula -{C20H24N2O2}- se može odnositi na:

 Hinidin
 Kinin (lek)
 Afinin
 Seredamin